Путиловка (, также ) на польской территории Освинка () — река на территории Польши и России, протекает соответственно во Варминьско-Мазурского воеводства и Калининградской области. Впадает в Мазурский канал близ места его собственного впадения в реку Лаву (до строительства канала сама была притоком Лавы).

География и гидрология 
Длина реки — 58 км, площадь водосборного бассейна — 659 км².
 В 34 км от устья, по левому берегу реки Путиловки в неё впадает река Ясенка.
 В 14 км от устья, по левому берегу реки Путиловки в неё впадает река Бородинка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Преголя. Относится к речному бассейну реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области).

Код объекта в государственном водном реестре — 01010000212104300010411.

Примечания 

Бассейн Лавы (притока Преголи)
Реки Правдинского района
Реки Варминьско-Мазурского воеводства
Пограничные реки